Sovetabad kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sovetabad (ort i Azerbajdzjan), Nefttjala, 
 Şuraabad, ort, Khizi Rayon, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar